HUU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto David Fernandini, Huánuco, Perù